

Лавровки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Лавровки — селище, Дмитровський міський округ, Московська область